Абдулхаликов — узбекская фамилия.

Известные носители 
 Абдулхаликов, Александр Рустамович (род. 1975) — узбекский и российский футболист.
 Абдулхаликов, Алексей Рустамович (род. 1975) — узбекский и российский футболист.
 Абдулхаликов, Али Ахмедович (род. 1993) — российский боец смешанного стиля.
 Абдулхаликов, Фирдавс Фридунович — узбекский политик, депутат Олий Мажлиса Республики Узбекистан II созыва